Patrick Nice malajziai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

A Maláj labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Sikerei, díjai 
1972-ben a nemzetközi játékvezetés hírnevének erősítése, hazájában 10 éve a legmagasabb Ligában (osztályban) folyamatosan tevékenykedő, eredményes pályafutása elismeréseként, a FIFA JB felterjesztésére az 1965-ben alapított International Referee Special Award címmel és oklevéllel tüntette ki.

Források 
 Játékvezető - 1974. XV. évfolyam 3-12. szám

Malajziai labdarúgó-játékvezetők